een Italiaanse gemeente, Soave (Verona)
een wijn uit de streek, Soave (wijn)
een muziekterm, soave (muziek)